Дина Рей (, род. 16 мая 1978 в Лос-Анджелесе) — американская R&B-певица, известная благодаря творческому сотрудничеству с рэпером Эминемом. За исключением альбомов Infinite, Encore, Relapse, Recovery и The Marshall Mathers LP 2, во всех альбомах этого рэпера треки с участием певицы находятся под номером 13.

Дискография

Сольные записи 
Из сольных записей у Дины Рей — один микстейп и один сингл:
 2004: «And?» (Motown Records, сингл)
 «The Dina Rae Show» (Optik Records, микстейп)

Гостевые записи

Ссылки 
 Официальный сайт певицы 
 Профиль на Last.fm
 Профиль на AllMusic.com 

Эминем
Рэперы США